

Geografia 
 Hem-Lenglet – comune francese nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Clément Lenglet – calciatore francese
 Olivier Lenglet – ex schermidore francese